Пік — висока гора, вершина гори: див. Вершина місцевості;
 Пік — фаза якогось циклу, що характеризується найвищим значенням основного показника.
 Пік — італійське (давнє римське) божество полів і лісів;
 ПіК — «Політика і Культура» — український журнал.
 Пік нафти — максимальний світовий видобуток нафти, якого було чи буде досягнуто.
 Королівство Пік — бриттське королівство епохи Древньої Півночі, існувало в 525—590 роках.

 Вільгельм Пік (1876—1960) — німецький комуніст і політичний діяч НДР.
 Георг Пік (1859—1942) — австрійський математик.
 Джеймс Пік (1944) — генерал-лейтенант армії США
 Кім Пік (1951—2009) — відомий американський савант, що став прототипом оскароносного фільму Людина дощу.
 Лупу Пік (1886—1931) — німецький актор, кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Пік Михайло Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Фредерік Пік (1886—1970) — британський військовик, генерал-майор, засновник Арабського легіону
 Шарль Пік (1990) — французький автогонщик.